Miejscowości w USA:
 Kenansville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin
Gminy w USA:
 Kenansville (ang. Kenansville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin